

Presentación previa 
Daniel Muñoz de la Nava fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Mikhail Kukushkin derrotó en la final a Steven Diez.

Cabezas de serie 

 ' Mikhail Kukushkin (Campeón)
  Karen Jachanov (Semifinales)
  Radu Albot (Segunda ronda)
  Alexander Kudryavtsev (Primera ronda)

<ol start=5>
  Facundo Argüello ''(Segunda ronda)
  André Ghem ''(Segunda ronda)
  Aleksandr Nedovyesov ''(Cuartos de final, retiro)
  Andréi Rubliov ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Hoff Open 2016